Agnatsko nasljedstvo je ograničenje nasljedstva prijestolja ili feuda na nasljednike koji potječu isključivo od izvornog nositelja naslova i to samo preko muškog potomstva, isključujući žensko potomstvo. Najčešći oblici su:

 agnatska primogenitura
 agnatski seniorat

Pravo
Monarhija

en:Patrilineality#Agnatic succession